Nowe Biskupice peut désigner :

Toponymie
en Pologne

 Nowe Biskupice est un village de la voïvodie de Lubusz
 Nowe Biskupice est un village de la voïvodie de Mazovie